Griesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Griesinger (1924–2012), deutsche Landespolitikerin (Baden-Württemberg, CDU)
 Christian Griesinger (* 1960), deutscher Chemiker und Strukturbiologe
 Christoph Maximilian von Griesinger (1763–1831), württembergischer Oberamtmann
 Georg August von Griesinger (1769–1845), deutscher Diplomat, Freund und Biograph Joseph Haydns
 Georg Friedrich von Griesinger (1734–1828), deutscher evangelischer Theologe
 Heinz Griesinger (1929–2021), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Jakob Griesinger (1407–1491), deutscher Glasmaler, Laienbruder des Dominikanerordens und Seliger der katholischen Kirche
 Julius von Griesinger (1836–1899), deutscher Verwaltungsjurist
 Julius von Griesinger (Diplomat) (1863–1939), deutscher Diplomat
 Ludwig Friedrich Griesinger (1767–1845), württembergischer Jurist und Politiker
 Nancy Glenn Griesinger (* 1965), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Theodor Griesinger (1809–1884), deutscher Schriftsteller und Geistlicher
 Wilhelm Griesinger (1817–1868), deutscher Internist und Psychiater